Neoplan N5218 SHD Starliner — современный трёхосный 13-метровый автобус повышенного комфорта, выпускаемый компанией Neoplan в Германии с 1996 года по настоящее время.

Общее описание

Техническое описание 
Neoplan Starliner считается пятизвездочным туристическим лайнером и отвечает всем современным требованиям продукции туристических автобусов. Автобус 13-метровый и чаще трехосный (хотя модификация N516 — двухосные), в высоту достигает 3,9-4,0 метра, а в ширину до 2,7 метра. Пневматическая подвеска обеспечивает максимальный комфорт перевозок как на малой, так и на большой скорости, и кресла установлены на высоте более двух метров над уровнем дороги. Считаясь «полутораэтажной», конструкция позволяет значительно расширить багажное отделение до 20 м ³; имеет 3 стеклоочистителя — два на нижнем лобовом стекле паркуются в специальный отсек за передней лицевой панелью, поэтому сверху не видны, верхний одинарный стеклоочиститель рассчитан на очистку верхней части стекла для комфорта пассажиров. Есть стеклоомыватель с различными видами жидкостей — как водой, так и пеной. На нижней части передка расположены по 4 мощные фары, ризкоокреслений (??) бампер и противотуманные фары. По бокам расположены по 6 габаритных огней; автобус имеет 2 двери и довольно высокие ступеньки для входа в салон.

Салон выполнен по 5-звездными стандартам — в нём содержится от 48 до 63 парных кресел, обитые кожей или замшей, кресла ортопедические, расходятся (?) на 150 ° и могут выдвигаться по специальным рельсам на 15 сантиметров, с 2 видами рычагов крышкой и смещение (?), на спинке каждого из них установлен мини-столик, вешалка для одежды, пепельница и небольшой ящик для содержания небольших вещей; подлокотники есть как у кресел со стороны окна, так и со стороны прохода. По всему салону установлена ксеноновая (?) подсветка и дополнительные лампы.

Место водителя такое же, как и пассажирское, панель приборов выполнена в стиле «торпедо», то есть полукруглая. На самом верху установлены большие электронные часы с синими цифрами. На панели расположено много кнопок, которые легко читаются, с целью сокращения количества рычагов установлен один мультиджойстик, управляющий указателями поворота, стеклоочистителями и звуковым сигналом, а также отопителем и кондиционером (правда?). Поскольку отдельной двери для водителя нет, слева установлена панель с органами управления. На приборном щитке спидометр с электронным одометром, максимальная отметка — 128 км / ч (80 миль / ч), тахометр (максимально — 3000 об/мин), указатель уровня топлива (вместимость — 480 литров), указатель температуры двигателя (максимум — 120 °C) и интегрированный дисплей посередине стрелочных приборов с электронными индикаторами указателей поворота / подогрева / предупреждения о низком уровне топлива (и ещё много других). Возле места (какого?) установлены GPS-маршрутоуказатель «Blaupunkt». Также в салоне есть немало удобств — DVD-телевизор у каждой из секций салона (2-5 штук на автобус) с возможностью просматривать телетрансляцию; есть новейший современный туалет, расположенный в задней части салона в довольно просторном отсеке, холодильник, автомат с напитками, дополнительные вентиляционные люки; обдув охлаждённым воздухом от кондиционера - через створки (?).

Машинный перевод - зло.

Достоинства и новые системы 
Автобус имеет немало достоинств своей конструкции:
 ABS — антиблокировочная система
 ACC — специальный контроль-ограничитель по скорости автобуса, запрограммирован на любую установленную скорость, обычно не больше от 100 км / час.
 ASR — антипробуксовочная система
 BAS — добавочные тормоза
 CDS — контроль влажности
 EBS — уменьшение тормозного пути
 ESP — контроль во время маневров; предупредительно мигает в случае возможной аварии
 EHLA — увеличивает угол поворота колес
 GPS -навигатор
 LGS — уменьшение вибрации при езде по бездорожью
 SH — контроль максимальной скорости во время съезда с горы
 XENON — газоразрядные ксеноновые лампы фар

Дополнительные возможности 
Автобус представляет несколько дополнительных возможностей во время передвижения:
 просмотр телеканалов во время поездки «вживую» на телевизоре или просмотр фильмов на LCD
 автомат с напитками
 отдельная кабинка для туалета
 книлинг кузова
 огромный багажный отсек
 кондиционер мощностью 38 кВт
 огромные входные двери для входа двух человек одновременно
 мощный звук при просмотре фильмов и телепередач во время путешествия
 подсветка на краю крыши;

Галерея

См. также 
 Neoplan Jumbocruiser

Ссылки 
 Технические характеристики и фотографии Neoplan Stariler на официальном сайте Neoplan 

Starliner